Siegal ist der Familienname folgender Personen:

Ian Siegal (* 1971), britischer Musiker
John Siegal (1918–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Zahnarzt

Siehe auch:
Segal
Sigal